Несвадба () — чешская фамилия.

Известные носители:
 Несвадба, Йозеф (1926—2005) — чешский писатель-фантаст, переводчик, сценарист, врач-психиатр.
 Несвадба, Ярослав (род. 1982) — чешский футболист.
 Несвадба, Герхард (род. 1941) — австрийский художник-импрессионист.